Центра́льний проспе́кт (або проспе́кт Центра́льний) — розповсюджена власна назва проспектів.  Словосполучення центральний проспект також використовується у значенні проспект, що є центральним для будь-якої місцевості.

Нижче наведено неповний перелік населених пунктів, де існують проспекти з назвою Центральний:
 Центральний проспект (Авдіївка) — Авдіївка.
 Центральний проспект (Донецьк) — Донецьк.
 Центральний проспект (Миколаїв) — Миколаїв.

Див. також 
 Центральний
 Центральний бульвар
 Центральний провулок